

Letteratura
Madame Bovary – romanzo di Gustave Flaubert
Lo strano caso di Emma Bovary – romanzo di Philippe Doumenc

Musica
Signora Bovary – album del 1987 di Francesco Guccini

Cinema e televisione
Madame Bovary – film del 1933 diretto da Jean Renoir
Madame Bovary – film del 1937 diretto da Gerhard Lamprecht
Madame Bovary – film del 1947 diretto da Carlos Schlieper
Madame Bovary – film del 1949 diretto da Vincente Minnelli
Madame Bovary (1964), serie TV inglese in 4 puntate, regia di Rex Tucker
Madame Bovary (1968), film TV, regia di Hans-Dieter Schwarze
Madame Bovary (1974), film TV, regia di Pierre Cardinal
Madame Bovary (1975), film inglese per la TV in 4 puntate, regia di Rodney Bennett
Madame Bovary (1978), sceneggiato televisivo, regia di Daniele D'Anza
Madame Bovary (1991), regia di Claude Chabrol
Madame Bovary (2000), film per la TV, regia di Tim Fywell
Madame Bovary (2014), regia di Sophie Barthes

Titoli simili
La signora Bovary (Madame Bovary, 1933), regia di Jean Renoir
I peccati di Madame Bovary (Die Nackte Bovary, 1969), regia di Hans Schott-Schöbinger
Pani Bovary, to ja (1976), regia di Zbigniew Kaminski
Madam Bovary ot Sliven (1991), regia di Emil Tzanev
Bovary Moderna